Sphaerotheriidae är en familj av mångfotingar. Sphaerotheriidae ingår i ordningen Sphaerotheriida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sphaerotheriidae 105 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Sphaerotheriidae